Соба́чье се́рдце может иметь следующие значения:
 Собачье сердце — повесть Михаила Афанасьевича Булгакова.

Основаны на повести Булгакова

Фильмы 
 Собачье сердце — совместный итало-немецкий фильм 1976 года, экранизация повести.
 Собачье сердце — советский фильм 1988 года, экранизация повести.

В музыкальном театре 
 Собачье сердце — опера Рудольфа Роджана 2007 года, поставленная Guerilla Opera.
 Собачье сердце — опера Александра Раскатова 2010 года.
 Собачье сердце — австралийский мюзикл.

Названы в честь повести 
 Собачье сердце — мини-альбом группы «Тараканы».
 Heart of a Dog — альбом группы The Kills 2016 года.

См. также 
 Собчачье сердце